Кругле озеро — топонім в Україні та Білорусі.

Кругле озеро — невелике озеро у Верхньодвінському районі Вітебської області.

Кругле озеро — озеро у Шацькому районі Волинської області.
 Кругле Озеро — село в Гадяцькому районі Полтавської області.